Чемпионат Испании по футболу 1987/1988 — 57-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 23-й раз и третий раз подряд.Впервые в турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 909 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Сарагоса» — «Севилья»  — 8:1 (8-й тур, 25 октября 1987 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Сарагоса» — «Реал Мадрид»  — 1:7 (3-й тур, 12 сентября 1987 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Атлетико» — «Мальорка»  — 7:0 (21-й тур, 7 февраля 1988 года)
 «Реал Мадрид» — «Спортинг»  — 7:0 (2-й тур, 6 сентября 1987 года)
 «Сарагоса» — «Севилья»  — 8:1 (8-й тур, 25 октября 1987 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1988
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1987 году
Спорт в Испании в 1988 году